Трубник:
 Игрок на трубе, придворный в Русском государстве.
 «Трубник» — старое (до 2001 года) название футбольного клуба «Синара» (Каменск-Уральский)
 «Трубник» — старое название футбольного клуба «Электрометаллург-НЗФ».

См. также 
Команды по хоккею с мячом:
 Северский трубник
 Уральский трубник